Matti Karumaa (né le  à Hämeenlinna en Finlande - mort le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1942, il commence sa carrière avec le Hämeenlinnan Tarmo dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1942-1943 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||5 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1943-1944 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||3 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1944-1945 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||4 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1945-1946 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||9 ||4 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1946-1947 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||15 ||3 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1947-1948 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||6 ||12 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1948-1949 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||19 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1949-1950 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||12 ||1 ||13 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1950-1951 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||23 ||8 ||31 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1951-1952 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||6 ||14 ||6 ||20 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1952-1953 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||12 ||15 ||7 ||22 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1953-1954 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||13 ||4 ||17 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1954-1955 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||5 ||4 ||9 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1955-1956 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||9 ||5 ||14 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1956-1957 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||4 ||0 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1957-1958 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||7 ||2 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1958-1959 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||6 ||5 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1924
Décès en mai 1993
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Hämeenlinnan Tarmo
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Hämeenlinna
Décès à 68 ans